Імператор Тайсьо́ (, тайсьо тенно; 31 серпня 1879 — 25 грудня 1926) — 123-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 30 липня 1912 — 25 грудня 1926. Перший японський монарх, що вів моногамію при Імператорському дворі.

Біографія 
Імператор Тайсьо народився 31 серпня 1879 року. Він був третім сином Імператора Мейдзі. Матір'ю хлопчика була старша фрейліна Імператорського двору Янаґівара Наруко, донька тимчасового середнього радника Янаґівари Міцунару. Новонародженому дали ім'я принц Хару. Його вихованням займався аристократ Накаяма Тадаясу та його донька Йосіко.

1889 року, в день народження, Йосіхіто проголосили спадкоємцем престолу. В листопаді того ж року йому надали титул Великого сина Імператора, а також військові звання молодшого лейтенанта імперської армії та флоту Японії. 1909 року принца підвищили до генерал-лейтенанта й віцеадмірала.

1900 року Йосіхто одружився із четвертою донькою аристократа Кудзьо Мітітаки, панною Садако, майбутньою Імператрицею Теймей. Вона народила йому чотирьох синів: Хірохіто, що згодом став Імператором Сьова, принца Тітібуномія Ясухіто, принца Такамацу Нобухіто й принца Мікаса Такахіто.

30 липня 1912 року, у зв'язку зі смертю Імператора Мейдзі, Йосіхіто став новим Імператором Японії. Девіз правління покійного монарха — Мейдзі, був замінений на новий — Тайсьо. В листопаді 1915 року, після трирічного трауру, Імператор Тайсьо офіційно пройшов церемонію інтронізації.

Імператор Тайсьо в дитинстві страждав менінгітом. В молоді роки хвороба пройшла, але наступного року після інтронізації монарх знову занедужав. Через це він не міг вповні виконувати свої державні обов'язки. Зокрема, після 1919 року церемонія відкриття Парламенту відбувалася за його відсутності. Тому 1921 року уряд Японії призначив хворому монарху регента — Великого сина Імператора, принца Хірохіто.

25 грудня 1926 року Імператор Тайсьо помер у 47-річному віці. Його поховали у гробниці Тама в місті Хатіодзі, Токіо.

Генеалогічне дерево

Родина

Галерея

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 
  Родина Імператора Тайсьо

Імператори Японії
Імператор Тайсьо
Фельдмаршали Великої Британії
Уродженці Токіо